Coxcomb Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coxcomb Mountain (North Carolina)	
 Coxcomb Mountain (Wyoming)